Clipping pode se referir a:

 Clipping - processo de seleção de notícias.

 Clipping (eletrônica) - relacionado a processamento de sinais.  

Desambiguação